RTW steht als Abkürzung für:

 Rettungswagen
 Regionaltangente West, eine geplante Zweisystemstadtbahn im S-Bahn-Netz Rhein-Main
 Release to Web, einen Fachbegriff aus der EDV
 Radio-Technische Werkstätten, einen Kölner Hersteller tontechnischer Geräte
ready-to-wear, siehe Prêt-à-porter
 Real-time workshop, eine Komponente in MATLAB zur Code-Erzeugung aus Simulink Modellen
 Rome: Total War, ein Computerspiel
 Round-the-World-Ticket, ein Flugticket, das die vollständige Umrundung der Erde ermöglicht
 Flughafen Saratow in Russland, nach dem IATA-Flughafencode

RTW